Bjørlykke är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Arne Bjørlykke (född 1943), norsk geolog
 Harald Bjørlykke (1901–1968), norsk geolog
 Knut Olai Bjørlykke (1860–1946), norsk geolog 
 Knut Olav Bjørlykke (född 1938), norsk geolog
 Oskar Stein Bjørlykke (född 1939), norsk författare